Miejscowości w USA:
 North Wilkesboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
Gminy w USA:
 North Wilkesboro (ang. North Wilkesboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes